Căldăraru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Căldăraru (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Căldăraru (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov